Lasiopelta är ett släkte av tvåvingar. Lasiopelta ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husflugor
Lasiopelta